Национальный университет обороны Украины имени Ивана Черняховского () — военно-учебное заведение высшего образования Украины, было основано в 1914 году в Киеве как военное и артиллерийское училища. Задачей училища является подготовка офицеров с высшим военно-специальным образованием.

История 

История становления и развития Национального университета обороны Украины начинается с открытия в Киеве в 1914 году Второго Киевского военного пехотного и Николаевского артиллерийского училищ. Киев не случайно был выбран для размещения дополнительно еще двух военных училищ. В распоряжении военного ведомства в пределах Киевского Владимирского кадетского корпуса находился значительный свободный участок земли, который в 1913 году решено было отвести для строительства помещений для Второго Киевского военного пехотного училища и Николаевского артиллерийского училища. Главный корпус Национального университета обороны Украины имени Ивана Черняховского размещается в помещении главного корпуса Второго Киевского военного пехотного училища (1914–1918 годы). Для нужд строительства нового учебного заведения в 1914 году было отведено 18 десятин земли в так называемой «Кадетской роще», что позволило создать самый большой в империи учебный полигон для стрельб. Первый набор в училище (180 юнкеров) состоялся 15 октября 1915 года. До завершения строительства главного учебного корпуса юнкеры размещались в казармах рядом с ним. Учеба в новом здании училища началась в марте 1917 года. 17 августа 1918 года законом Совета министров Украинской державы ВУЗов реорганизован в Киевский государственный украинский университет и переведен в помещение Николаевского артиллерийского училища. В 1919 году на базе городка бывшего Николаевского юнкерского училища были созданы Первые артиллерийские курсы для подготовки командного состава для Рабоче-крестьянской Красной Армии (РККА). Далее 16 июня 1920 года приказом по Юго-Западному фронту курсы получают название Четвертые Киевские артиллерийские курсы.

С началом Великой Отечественной войны в июле 1941 года училище было эвакуировано в Красноярск и размещалось на территории военного поселения, созданное в конце XIX века. Вернулось в Киев в сентябре 1944 года.

В 1958 году на базе Киевского артиллерийского училища имени С. М. Кирова было образовано Киевское высшее артиллерийское инженерное училище имени С. М. Кирова.

Исторический путь Национального университета обороны Украины имени Ивана Черняховского: 
 1914—1917 — Николаевское артиллерийское и Второе Киевское военное пехотное училища
 1917—1919 — Киевский государственный украинский университет
 1919—1920 — Первые артиллерийские курсы для подготовки командного состава для Украинской Советской Красной Армии
 1920—1935 — Четвёртые Киевские артиллерийские курсы
 1935—1937 — Первая Киевская артиллерийская школа
 1937—1958 — Первое Киевское артиллерийское училище. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 февраля 1941 училищу было присвоено имя С. М. Кирова, также училище было награждено орденом Красного Знамени
 1958—1974 — Киевское высшее артиллерийское инженерное ордена Ленина Краснознамённое училище имени С. М. Кирова ПВО ВС СССР
 1974—1977 — Отделение ПВО Сухопутных войск Военной артиллерийской академии им. М. И. Калинина
 1977—1986 — Военная академия войсковой противовоздушной обороны имени Маршала Советского Союза А. М. Василевского
 1986—1992 — Военная академия ПВО Сухопутных войск имени Маршала Советского Союза А. М. Василевского
 1992—1999 — Академия Вооружённых Сил Украины
 1999—2008 — Национальная академия обороны Украины
 2008—2013 — Национальный университет обороны Украины 
 2013 — наст. время — Национальный университет обороны Украины имени Ивана Черняховского

Начальники 

  Волкенштейн, Сергей Сергеевич (март 1941 — май 1942)
 Гогунов, Иван Семёнович (март 1951 — февраль 1955)
 Духов, Борис Иннокентьевич (1986—1991)
  (1992—1997)
  (1997—1999) 
 Палий, Виктор Николаевич (1999—2000)
  (2000—2005)
 Радецкий, Виталий Григорьевич (2005—2010)
  (2010—2016) 
 Воробьёв, Геннадий Петрович (2016—2017)
  (2017—)

Известные преподаватели 
 В. А. Варюхин — (ноябрь 1961 — август 1974)
 С. Г. Колбасин
 П. П. Опякин
 Д. Ф. Паниткин

Известные выпускники 

 И. Д. Черняховский (1907—1945)
 В. А. Мироненко (1919—1943)
 В. М. Штриголь (1905—1965)

Примечания

Литература 
 
 Военная академия противовоздушной обороны Сухопутных войск. Под общ. редакций Духова Б. И. — К.: Изд-во академии. — 1990.

Воинские части и формирования, созданные в 1914 году

Высшие учебные заведения Киева
Военные высшие учебные заведения Украины
Военные учебные заведения СССР